Het WTA-tennistoernooi van Sopot (officieel Prokom Open) van 2003 vond plaats van maandag 28 juli tot en met zaterdag 2 augustus 2003 in de Poolse plaats Sopot. Het was de zesde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sopot 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Dinara Safina was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Russin Anastasia Myskina bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin verloor zij van Petra Mandula.

Het derde reekshoofd, Anna Pistolesi uit Israël, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Klára Koukalová in twee sets. Pistolesi wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Sopot op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 50.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Petra Mandula en Patricia Wartusch, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Tetjana Perebyjnis en Silvija Talaja won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij de kwalificantes Maret Ani en Libuše Průšová in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Oekraïense Perebyjnis had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Kroatische Talaja geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sopot 2003
Sopot